Raúl Pérez puede hacer referencia a:

 Raúl Pérez Ortega, imitador, guionista y humorista español;
 Raúl Pérez Ramos, jugador de baloncesto español;
 Raúl Pérez Torres, escritor y crítico literario ecuatoriano;
 Raúl Pérez Tovar, beisbolista venezolano;
 Raúl Pérez-Reyes, economista peruano;
 Raúl Pérez (baloncestista), jugador de baloncesto argentino;
 Raúl Pérez (entrenador de rugby), exjugador argentino de rugby;
 Raúl Pérez (taekwondo), practicante de taekwondo venezolano.